Симберг () — финская фамилия. Известные носители:
 Симберг, Вольф Бенетович (1913-1996) — советский российский живописец.
 Симберг, Хуго (1873—1917) — финский художник и график, крупнейший представитель финского символизма.